— названия растений рода Лук:
  — научное название вида Лук голубой
  — синоним вида 
  — синоним вида